Сти́ллман (Stillman) — английская фамилия.
 Стиллман, Джо (род. 1969 года) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Стиллман, Кори (род. 1973) — профессиональный канадский хоккеист.
 Спартали Стиллман, Мария (1844—1927) — британская художница-прерафаэлит греческого происхождения.

Примечания